Aqalung je
 Aqualung – potápěčský dýchací přístroj
 Aqualung Live – album Jethro Tull z roku 2005
 Aqualung (album) – album Jethro Tull z roku 1971
 Aqualung (píseň) – píseň Jethro Tull
 Aqualung (program) – svobodný software na přehrávání a úpravu zvukových souborů
 Divadlo Aqualung (AQL)  – volně fungující divadelní uskupení, hraje od roku 2006 v Praze v Žižkovském divadle Járy Cimrmana